

Cinema 
 Heart to Heart – film del 1928 diretto da William Beaudine
 Heart to Heart – film del 1949 diretto da Gunther von Fritsch

Musica 
Heart to Heart – album di David Sanborn del 1978
Heart to Heart – album di Elvin Jones del 1980
Heart to Heart – album di Reba McEntire del 1981
Heart to Heart – EP delle 4Minute del 2011
Heart to Heart – singolo di James Blunt del 2013

Televisione 
Heart to Heart – drama coreano del 2015